Valley County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Valley County, Idaho
 Valley County, Montana
 Valley County, Nebraska